A győzelem napja néven számos országban tartanak megemlékezéseket az adott ország történelme szempontjából fontos csatákban vagy háborúban aratott győzelmek emlékére.

Vietnám: április 30. 
Április 30-án ünneplik a vietnámi háború befejezését és a két Vietnám egyesítését a kommunista Észak uralma alatt. 1975. április 30-án foglalta el Saigont az északi hadsereg. Az ünnepnap neve a Győzelem Napja (Ngày Chiến thắng), az Egyesítés Napja (Ngày Thống nhất) vagy a Felszabadulás Ünnepe (Ngày Giải phóng).

Európa: május 8. 

Európa sok országában május 8-án ünneplik a második világháború befejeződésének emléknapját. Ezen a napon tette le a fegyvert a náci Németország hadserege az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország és a Szovjetunió szövetséges hadereje előtt 1945-ben.

Oroszország és a szovjet utódállamok: május 9. 

Oroszország, Ukrajna, Fehéroroszország és a többi szovjet utódállam a második világháborúban a németek felett aratott győzelmet és az európai háború végét május 9-én ünnepli. A Németország feltétel nélküli megadását rögzítő dokumentumot ugyan 1945. május 7-én írták alá, de az csak közép-európai idő szerint május 8-án 23.01-kor lépett életbe. Ekkor Moszkvában már május 9-e volt. A Szovjetunióban hagyományosan mindig május 9-én volt a győzelmi felvonulás és a legtöbb szovjet utódállam megtartotta ezt a szokást. Emellett Szerbia is május 9-én ünnepli felszabadulását.

Srí Lanka: május 20. 
A győzelem napján ünneplik az LTTE tamil felkelők felett aratott győzelmet, akik 2009. május 18-án adták meg magukat a Srí Lanka-i hadseregnek. Azonban kétséges, hogy a 2009-ben megtartott ünnepnapot minden évben megrendezik-e, mivel a Srí Lanka-i kormány által kiadott hivatalos ünnepnapok listáján nem szerepel és 2010-ben június 18-ára halasztották a megemlékezést.

Észtország június 23. 

A Võidupüha vagy győzelem napja nemzeti ünnep Észtországban, amit 1934 óta minden évben június 23-án ünnepelnek. Az 1919-ben vívott észt függetlenségi háború (1918–1920) egyik fontos ütközetének, a wendeni csatának állít emléket. A litván Cēsis város közelében az észt hadsereg visszaverte a térség feletti német uralmat helyreállítani próbáló Baltische Landeswehr támadását. (Az észt függetlenségi háborúban az észtek fő ellenségei egyébként nem a németek voltak, hanem a Szovjetunió.) Ma a võidupüha napján Észtország függetlenné válását is ünneplik.

Horvátország: augusztus 5. 
Horvátországban augusztus 5-én tartják a győzelem napját, hivatalos nevén a Győzelem és Haza Hálaadásának Napja és a Horvát Honvédők Napja (Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja), amely a horvátországi háború befejezését, a horvát hadsereg által augusztus 4-én indított Vihar hadműveletet, illetve Knin felszabadítását ünnepli 1995. augusztus 5-én.

 Törökország: augusztus 30. 
A török győzelem napja (törökül: Zafer Bayramı) augusztus 30-án a török függetlenségi háború (1919 - 1923) utolsó ütközetének, az 1922. augusztus 30-án vívott dumlupınari csatának állít emléket.

 Mozambik: szeptember 7. 
Szeptember 7-én ünnepli Mozambik függetlenné válását (Dia da Vitória), mert ezen a napon írták alá 1974-ben a mozambiki függetlenségi háborút lezáró egyezményt Portugáliával, amely megadta a volt portugál gyarmat függetlenségét.

 Málta: szeptember 8. 
A máltai győzelem napja szeptember 8-án a Máltai lovagrend győzelmét ünnepli az ottomán törökök felett Málta 1565-ös ostromában. A lovagrendnek 1523-ban el kellett hagynia Rodosz szigetén, korábbi központjukat, I. Szulejmán török szultán nyomására. Máltát 1530-ban V. Károly német-római császár és VII. Kelemen pápa ajándékaként vették birtokba. 1565-ben, több, mint három hónapi ostrom után, visszaverték Szulejmán hadseregének támadását és a lovagrend flottája jelentős részt vett ki később az 1571-es lepantói győzelemből.

A győzelem napján emellett megemlékeznek az Olasz Királyság megadásáról (1943), amely véget vetett Málta 1940. óta tartó ostromának a második világháborúban. Emellett szeptember 8. Szűz Mária születésének ünnepe, amelyet Xagħra, Naxxar, Senglea, Mellieħa, Ħal Farruġ, Xgħajra és Żabbar városokban ünnepelnek. A valettai Nagy Kikötőben ezen a napon tartják a hagyományos nagy hajóversenyt, a Regattát.

 Banglades: december 16. 
December 16-a Bangladesben az ország függetlenségének ünnepe (Vijay Diwas), a pakisztáni hadsereg megadását ünnepli az indiai hadsereggel szemben, amelyre az 1971-es indiai–pakisztáni háború részeként folyt bangladesi függetlenségi háború alatt került sor.

 A győzelem napja más országokban 
 Egyiptom minden évben októberben ünnepli a győzelem napját a jom kippuri háborúra emlékezve és december 23-án a Szuezi válság során aratott győzelme emlékére. 
 Angola március 27-én ünnepli függetlenné válását 
 Olaszország minden évben november első hétvégéjén ünnepli az első világháború során az Osztrák–Magyar Monarchia felett aratott győzelmét,Italy Celebrates Victory in War bár ez a nap már nem hivatalos állami ünnep.
 India szintén Vijay Diwas néven ünnepli a győzelem napját december 16-án, amely az 1971-es indiai–pakisztáni háborúban aratott győzelemre emlékeztet, míg Kargil vijay diwas'' (Kargili győzelem napja) az 1999-es Kargil-háború befejezését ünnepli.

Más helyszíneken 
A győzelem napját augusztus második hétfőjén ünneplik Hawaii és Rhode Island államokban, a második világháború befejezésének emlékére. Az ünnepnap korábban nemzeti ünnep volt az USA-ban, de a háború befejezése (Hirosima és Nagaszaki bombázása) miatt kikerült az ünnepek listájáról. Rhode Island azért tartotta meg, mert a második világháború során a csendes-óceáni hadszíntéren meghalt tengerészek közül aránytalanul sokan származtak ebből az államból.

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 Ünnepek és emléknapok listája
 Országok ünnepeinek és emléknapjainak listája

Függetlenségi ünnepek, emléknapok és gyásznapok